Млинцы () — село,
Городищенский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123082409. Население по переписи 2001 года составляло 75 человек .

Географическое положение 
Село Млинцы находится на правом берегу реки Высушка, которая через 0,5 км впадает в реку Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Городище.

Примечания